A velencei egyezmény 
 velencei egyezmény (1921): az 1921. október 13-án kelt megállapodás a Magyarország és Ausztria közötti országhatárról.
 velencei egyezmény (1932): az 1932-ben kelt egyezmény az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után Ausztriában maradt magyar kulturális javak átadásáról rendelkezett